est un mot anglais signifiant « aube » en français. Il fait notamment référence à :

Sciences et techniques 
Dawn, une sonde spatiale de la NASA

High Tech 
 Gray Dawn, un jeu vidéo de Survival horror
 Dawn, un thème e-commerce open-source codé par Shopify

Titre

Presse 
Dawn, un journal pakistanais anglophone fondé en 1941
The Dawn, une revue féministe australienne parue de  1888 à 1905

Musique 
Dawn, album du groupe de rock progressif allemand Eloy, sorti en 1976.
DAWN, album studio d'Aimer, sorti en 2015.

Cinéma 
 Dawn, film patriotique britannique d'Herbert Wilcox (1928).

Toponyme 

Dawn-Euphemia, canton de l'Ontario (Canada).

Patronyme 

Anette Dawn (1978-), actrice pornographique et mannequin de charme hongroise
Hazel Dawn (1891-1988), actrice américaine du cinéma muet
Isabel Dawn (1897-1966), scénariste et actrice de théâtre américaine
Misti Dawn (1986-), actrice pornographique américaine
Norman Dawn (1884-1975), réalisateur et scénariste américain

Pseudonyme 

Dolly Dawn, nom de scène de la chanteuse américaine Theresa Maria Stabile (1916-2002)
Marpessa Dawn (1934-2008) : de son nom civil Gypsy Marpessa Menor, actrice, danseuse et chanteuse américaine naturalisée française
Pieretta Dawn (1994-), autrice thaïlandaise

Prénom 
Dawn est aussi un prénom féminin anglo-saxon :
 Liste des articles commençant par Dawn

Voir aussi